El término batará copetón puede referirse a:

 batará copetón: el nombre común adoptado por la Sociedad Española de Ornitología, y también en Argentina y Paraguay, de la especie de ave Mackenziaena severa;
 batará copetón: el nombre común en Colombia de la especie de ave Sakesphorus canadensis.